NGC 7540-1
NGC 7540-2